Der Chevrolet 1C war ein Personenkraftwagen. Er wurde gebaut
 1972 als Chevelle,
 1973 als Chevelle Deluxe und
 1974–1975 als Chevelle Malibu.

1C